Музиль-Бороздина — фамилия. Известные носители:
 Музиль-Бороздина, Варвара Петровна (1853—1928) — актриса театра.
 Музиль-Бороздина, Надежда Николаевна (1871—1963) — актриса театра и кино.